Гимера (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 25,8 км². Население 330 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Льейды